Karabacak (türkisch: „dunkles Bein“) bezeichnet:

 Karabacak (Sarıkaya), Dorf in der Provinz Yozgat, Türkei

Karabacak ist der Familienname folgender Personen:
 Ömer Karabacak (* 1979), türkischer Fußballspieler
 Recep Karabacak (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Reşit Karabacak (1954–2020), türkischer Ringer